Хорошівська сільська рада — Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Хорошівська сільська рада — Хмельницька область, Білогірський район